Беляков, Олег:
 Беляков, Олег Геннадьевич (род. 1972) — футболист.
 Беляков, Олег Сергеевич (1933—2003) — депутат Верховного совета СССР.